De façon générale, l'inhibition est le fait de s'opposer à un processus, de l'empêcher, de l'entraver ou de le ralentir, et l'inhibiteur est la chose qui agit en ce sens :

Chimie 
 Inhibiteur, composé qui ralentit une réaction chimique
 Inhibiteur enzymatique, en biochimie, qui ralentit une réaction enzymatique
 Rétroinhibition, lorsque l'accumulation du produit d'une réaction enzymatique ralentit cette réaction

Biologie et médecine 
 Inhibition de contact, processus physiologique qui régule la multiplication cellulaire et qui est altéré dans certains cancers.
 Inhibition de l'action

Psychologie 
 Inhibition latente, diminue la force d'association créée par conditionnement
 Inhibition sexuelle

Psychanalyse 
 L'inhibition (psychanalyse), concept psychanalytique freudien

Autres 
 Énergie d'inhibition de la convection, en météorologie
 Inhibition, opération non commutative en algèbre de Boole
 Inhibiteurs, machines  dans le cycle de science-fiction du même nom, écrit par Alastair Reynolds